Велч има више значења:
 Велч (Тексас)
 Велч (Западна Вирџинија)
 Велч (Оклахома)